Gedsted (plaats), plaats in Denemarken
 Gedsted (parochie), parochie in Denemarken